Доминго Франсиско де Сан-Антон Муньон Чимальпаин Куаутлеуаницин (, , Амекамека, Чалько, Мексика — , Мехико), в исторических трудах чаще именуется Чимальпаин (, «Парящий Орёл из рода Несущих Щит») — мексиканский священнослужитель и историк.

Жизнь и труды 
Сведений о жизни Чимальпаина сохранилось мало. Считал себя потомком властителей Амекамека и Чалько. По этнической принадлежности — из клана Тлаилотлака народа чичимеков. В возрасте 15 лет был отдан в обучение во францисканский колледж Сантьяго де Тлателолько в Мехико, где взял себе европейское имя. Получил некоторое образование, особенно интересуясь географией и историей.

Автор множества работ по истории Мексики, написанных на испанском и науатль, большая часть которых не сохранилась. Важнейшая работа известна под названием Relaciones или Anales. Она была написана на науатль, охватывая события с 1589 по 1615 гг., основываясь на рассказах очевидцев. Частично она содержит сведения по доколумбовой истории Мексики, а также содержит списки местных правителей, губернаторов Новой Испании и епископов. Работа ценна тем, что описывает японские миссии, побывавшие в Мексике в 1610 и 1614 гг.

Другая сохранившаяся работа Чимальпаина известна под названиями Diferentes historias originales и Relaciones originales. Это компиляция родословных знатных родов Чалько и Амекамеки, созданная как справочный материал для канцелярии вице-короля Новой Испании. Работа должна была доказывать знатное происхождение предков Чимальпаина, и использовалась при рассмотрении дел о привилегиях. Всего он написал восемь подобных трактатов. Все эти труды содержат чрезвычайно важную этнографическую и историческую информацию. После кончины Чимальпаина, его рукописи перешли в собственность первого великого историка Мексики — Карлоса де Сигуэнса и Гонгора, а затем попали в коллекцию Лоренцо Ботурини. Дневник Чимальпаина хранится в Париже, в Национальной библиотеке.

Примечательный факт 
Чимальпаин перевёл на науатль основной труд Франсиско Лопеса де Гомара «Primera y segunda parte de la Historia General de las Indias con todo el descubrimiento y cosas notables que han acaecido dende que se ganaron hasta el año de 1551. Con la conquista de México de la Nueva España» («Всеобщая история Индий в двух частях, содержащая в себе описание достойных упоминания событий до года 1551 г., с присовокуплением завоевания Мехико Новоиспанского»). Перевод остался неопубликованным до 1829 г., когда был обнаружен в независимой Мексике. Переводчик был принят за автора, и обратный перевод на испанский язык вышел под названием «Historia de las conquistas de Hernando Cortés» («История завоеваний Эрнандо Кортеса»).

Издания 
 Relaciones Originales de Chalco Amaquemecan", FCE 1965
 Las ocho relaciones y el memorial de Colhuacan", CNCA 1998
 Чимальпаин на проекте «Гутенберг»

Литература 
 
 «Chimalpain, Domingo Francisco de San Antón Muñoz», Enciclopedia de México (in Spanish). 1998. ISBN 968-6234-00-4. OCLC 17430840.
 Bandelier, Ad. F. (1908). «Domingo (San Anton y Muñon) Chimalpain», The Catholic Encyclopedia 3 (in English). New York: Robert Appleton Company.
 Carrera Stampa, Manuel (1971). «Historiadores indígenas y mestizos novohispanos. Siglos XVI y XVII» (in Spanish). Revista Española de Antropología Americana.
 León-Portilla, Miguel (1961). «Chimalpahin y los orígenes del hombre americano», Homenaje a *Pablo Martínez del Río en el vigésimo aniversario de la primera edición de Orígenes Americanos (in Spanish). OCLC 224542.
 Namala, Doris (2002). «Chimalpahin in His Time: An Analysis of the Writings of a Nahua Annalist of Seventeenth-Century Mexico Concerning His Own Lifetime». UCLA.
 Schroeder, Susan (1991). Chimalpahin and the Kingdoms of Chalco (in English). Tucson: The University of Arizona Press. ISBN 0-8165-1182-9. OCLC 21976206.

Примечания

Ссылки 
 

Индейцы Центральной Америки
Историки Мексики
История Мексики